Woyzeck – dramma teatrale di Georg Büchner
Woyzeck – film del 1973 diretto da Giancarlo Cobelli
Woyzeck – film del 1979 diretto da Werner Herzog
Woyzeck – film del 1993 diretto da Guy Marignane
Woyzeck – film del 1994 diretto da János Szász
Woyzeck – film del 2010 diretto da Francis Annan
Woyzeck – film del 2013 diretto da Nuran Calis
Johann Christian Woyzeck – barbiere di Lipsia che divenne celebre per un caso di cronaca nera